Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Fes 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Jurij Ščukin 6-2, 63-7, 7-61.

Teste di serie 

 Stefano Galvani (secondo turno)
 Olivier Patience (quarti di finale)
 David Guez (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

 Assente
 Nathan Healey (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Fes 2007